Lopadostoma är ett släkte av svampar. Lopadostoma ingår i familjen kolkärnsvampar, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Lopadostoma